Theodorus van der Groe (1705-1784), een Nederlandse gereformeerde predikant, publicist en theoloog
Joan Hugo van der Groe (1735-1818), een Nederlandse predikant